Boris Popovič – calciatore russo
Boris Popović – pallanuotista serbo
Boris Popović – pallanuotista croato